Löwenthal oder Loewenthal ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Loewenthal (1836–1917), deutscher Schriftsteller und Redakteur
 Elena Loewenthal (* 1960), italienische Schriftstellerin, Journalistin, Herausgeberin und Übersetzerin
 Emil Löwenthal (1835–1896), polnisch-deutscher Maler
 Erich Ludwig Loewenthal (1894–1943), deutscher Neuphilologe, Literaturwissenschaftler, Studienrat und Herausgeber
 Felix Löwenthal (1853–1929), deutscher Rechtsanwalt und Parlamentarier
 Fritz Löwenthal (1888–1956), deutscher Jurist und Politiker (KPD, SPD)
 Fritz Loewenthal (Bibliothekar) (1886–1941), deutscher Bibliothekar
 Gerhard Löwenthal (1922–2002), deutscher Journalist und Fernsehmoderator
 Hans Loewenthal (1899–1986), österreichisch-britischer Mediziner und Naturwissenschafter
 Harald Leupold-Löwenthal (1926–2007), österreichischer Psychiater und Neurologe
 Jakob Löwenthal (1807–1882), österreichischer Schriftsteller und Journalist
 Johann von Löwenthal (1803–1891), kaiserlich österreichischer Feldmarschalleutnant und Attaché
 Johann Jacob Löwenthal (1810–1876), ungarisch-britischer Schachmeister
 John Loewenthal (1885–1930), deutscher Sprachwissenschaftler
 Justin Löwenthal (1893–1969), deutsch-US-amerikanischer Getreidegroßhändler und Opfer nationalsozialistischer Verfolgung
 Käthe Loewenthal (1878–1942), deutsche Malerin und NS-Opfer, Tochter von Wilhelm L.
 Ladislaus Löwenthal (1879–1942), österreichischer Geiger und Kapellmeister
 Leo Löwenthal (1900–1993), deutscher Literatursoziologe
 Ludwig Loewenthal (1898–1944), deutscher Bankier
 Max Löwenthal-Chlumecky (1908–1995), österreichischer Botschafter
 Max von Löwenthal (1799–1872), österreichischer Schriftsteller und Postfunktionär
 Richard Löwenthal (1908–1991), deutscher Politologe und Publizist
 Rudi Loewenthal (1908–1982), deutscher Journalist und Filmproduzent
 Siegfried Loewenthal (1869–1951), deutscher Neurologe
 Siegfried Loewenthal (Jurist) (1874–1951), deutscher Jurist
 Tom Löwenthal (* 1954), niederländischer Komponist und Dirigent
 Wally Karla Loewenthal (1914–2015), deutsch-französische Pianistin, Komponistin und Autorin
 Wilhelm Loewenthal (1850–1894) Mediziner, Forscher, Hochschullehrer
 Zacharias Löwenthal (1810–1884), Verleger und Politiker, siehe Karl Friedrich Loening

Siehe auch:
 Löwendal
 Lowenthal
 Löwental